Вячесла́в Дми́триевич Грулёв () — российский футболист, нападающий московского «Динамо» и молодёжной сборной России.

Биография 
В 2010—2012 годах обучался в кемеровской СДЮCШОР, тренер Олег Кривошеев. В 2012—2013 — в академии футбола имени Юрия Коноплёва, тренеры Иван Бережной, Юрий Елчев. С 2013 года — в академии «Динамо» (Москва), тренеры Сергей Матвеев и Кирилл Новиков.

6 марта 2016 года дебютировал в молодёжном первенстве — в гостевой игре против «Урала» (6:1) вышел в стартовом составе и забил два гола. Всего в первенстве 2015/16 в десяти играх забил три мяча. Сезон 2016/17 провёл в «Динамо-2» в первенстве ПФЛ — сыграл 19 матчей, забил три гола. По итогам сезона команда прекратила существование по финансовым причинам, и Грулёв вернулся в молодёжное первенство, где в первой половине сезона 2017/18 в 18 матчах забил четыре мяча. 4 марта 2018 года дебютировал в премьер-лиге — в гостевом матче против «Уфы» (1:1) вышел на замену на 82-й минуте.

В юношеской лиге УЕФА 2016/17 провёл два матча в Domestic Champions Path — в первом круге против «Габалы» (2:0, 5:0); во втором матче забил один гол.

С 2015 года выступает за юношеские сборные России 1999 года рождения. К чемпионату Европы 2016 (до 17 лет) в 2015 году провёл три игры в отборочном раунде отборочного турнира, в 2016 — в трёх играх элитного раунда отборочного турнира забил два победных гола — сборным Грузии (1:0) и Боснии и Герцеговины (2:1).

25 марта 2019 года в товарищеском матче против Норвегии в составе сборной России (до 21 года) Грулёв вышел на замену и за 8 минут сделал хет-трик. Итоговый счёт матча 5:1.

Достижения 
 «Динамо» (Москва)
 Бронзовый призёр чемпионата России: 2021/22

Примечания 

Футболисты России
Игроки сборной России по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Динамо-2» Москва
Игроки ФК «Динамо» Москва
Игроки ФК «Пари Нижний Новгород»